Le toponyme Picardie peut désigner plusieurs entités dont le territoire se recoupe partiellement :
 la Picardie, dénomination rétrospective d'une partie de la Gaule belgique puis du royaume des Francs (nord de la Neustrie, ouest de l'Austrasie) ;
 la province de Picardie, province du Royaume de France ayant existé de 1477 à 1790, classée à la fin de l'Ancien Régime comme gouvernement général de première classe (Généralité d'Amiens) ;
 la Picardie wallonne, autre nom du Hainaut occidental, à l'ouest de la province de Hainaut en Belgique ;
 la Picardie, région française ayant existé de 1972 à 2015, intégrée en 2016 dans la région Hauts-de-France.

Voir aussi